Meseberg steht für:

 Meseberg (Gransee), Ortsteil der Stadt Gransee, Brandenburg
 Meseberg (Niedere Börde), Ortsteil der Einheitsgemeinde Niedere Börde, Sachsen-Anhalt
 Meseberg (Osterburg), Ortsteil der Hansestadt Osterburg, Sachsen-Anhalt
 Schloss Meseberg in Meseberg (Gransee)
Familienname:
 Karl Meseberg (1891–1919), Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrats in Halle
 Meseberg (Adelsgeschlecht), altmärkisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Meseberger Beschlüsse (Integriertes Energie- und Klimaprogramm, 2007)
 Mesenberg bei Wittlich
 Meßberg
 Messeberg
 Meesenburg